Barbknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Barbknecht (* 1970), deutscher Basketballfunktionär
 Klaus-Dieter Barbknecht (* 1958), deutscher Hochschulrektor